

Patronyme 

 Jeanne Daubenton (-1372), prédicatrice turlupine française brûlée vive pour « hérésie » ;
 Guillaume Daubenton (1648-1723), confesseur jésuite français ;
 Pierre Daubenton (1703-1776), avocat et encyclopédiste français ;
 Louis Jean-Marie Daubenton (1716-1799), naturaliste, médecin et directeur de Muséum national d'histoire naturelle français ;
 Edme-Louis Daubenton (1732-1786), son cousin, naturaliste français ;
 Annie Daubenton, journaliste, essayiste et consultante française.

Toponyme 

 Rue Daubenton, voie située du  parisien ;
 Censier - Daubenton, station du métro parisien ;
 Square Daubenton, jardin public de la ville de Lille.

Zoonyme 
Daubenton est une partie d'un nom d'espèce animale notamment porté par le :
 Murin de Daubenton